Szabó Máté
Szabó Máté (1956) politológus, jogász, egyetemi tanár, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa
Szabó Máté (1977) színész, rendező
Szabó Máté (1981) színész, szinkronszínész, énekes, műsorvezető

hasonló nevűek
Szabó Máté Dániel (1976) jogász